C14H10O4 – formula molecolare dell'acido difenico
C14H10O4 – formula molecolare del perossido di benzoile

Formule molecolari